Van Eyck puede referirse a las siguientes personas:

 Los hermanos van Eyck, pintores flamencos:
 Hubert van Eyck (1366-1426).
 Jan van Eyck (1390-1441).
 Barthélemy d'Eyck (o van Eyck; nacido antes de 1420-muerto después de 1470), pintor franco-flamenco.
 La familia Egas (castellanización del apellido Eyck), escultores y arquitectos hispano-flamencos.
 Jacob van Eyck (1589-1657), músico neerlandés.
 Charles Eyck (o Eijck; 1897-1983), pintor y escultor neerlandés.
 Peter Van Eyck (1911-1969), actor alemán y estadounidense.
 Aldo van Eyck (1918-1999), arquitecto neerlandés.